Omadhoo (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Omadhoo (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven